Cette page recense les gouvernements du Land allemand de Bavière depuis le .

Liste en rapport avec l'Allemagne

Baviere